Il singolare femminile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

La detentrice del titolo era Jelena Janković, ma è stata sconfitta al terzo turno da Akgul Amanmuradova.

In finale Kim Clijsters ha battuto Marija Šarapova per 2-6, 7-64, 6-2.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Jelena Janković (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Kim Clijsters (campionessa)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Vera Zvonarëva (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Li Na (terzo turno)

 Viktoryja Azaranka (primo turno)
 Marija Šarapova (finale)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Yanina Wickmayer (quarti di finale)
 Shahar Peer (terzo turno)
 Aravane Rezaï (primo turno)
 Nadia Petrova (primo turno, ritirata)
 Marion Bartoli (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010